Mattingly ist der Familienname folgender Personen:

 David Mattingly (* 1958), britischer Provinzialrömischer Archäologe
 Don Mattingly (* 1961), US-amerikanischer Baseballspieler
 Garrett Mattingly (1900–1962), US-amerikanischer Historiker
 Harold Mattingly (1884–1964), britischer Numismatiker
 Harold B. Mattingly (1923–2015), britischer Althistoriker und Numismatiker
 Hedley Mattingly (1915–1998), britischer Schauspieler
 Ken Mattingly (Thomas Kenneth Mattingly II; * 1936), US-amerikanischer Astronaut
 Mack Mattingly (* 1931), US-amerikanischer Politiker
 Mary Mattingly (* 1979), US-amerikanische Künstlerin

Ort in den Vereinigten Staaten:

 Mattingly (Kentucky)